Geist (filosofie)
 Geist (superheld)